Кубок независимости Армении по футболу 1993 года — 2-й розыгрыш национального Кубка среди 31 клуба Высшей и Первой лиги.

Турнир начался 27 марта и завершился 25 мая 1993 года. Обладатель Кубка Армении прошлого сезона «Бананц» Котайк стартовал с 1/8 финала.

Результаты

1/16 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша и в 1/8 финала победители определялись по результату одного матча. Матчи прошли 27 и 29 марта 1993 года.

1/8 финала 
Матчи прошли 2 и 3 апреля 1993 года.

1/4 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша и в 1/2 финала победители определялись по сумме двух матчей. Первые матчи прошли 6 апреля 1993 года.

Ответные матчи прошли 21 апреля 1993 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 30 апреля 1993 года.

Ответные матчи прошли 14 и 15 мая 1993 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 1993
 Первая лига Армении по футболу 1993

Ссылки 
 Статистика на klisf.info 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на foot.dk  

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 1993 году
Спорт в Армении в 1993 году